Dagi ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Dagi (Untervorsteher der Priester), lokaler Statthalter von Qus
 Dagi (Wesir), altägyptischer Wesir der 11. Dynastie
 Amina Dagi (* 1995), österreichisches Model